Le championnat du monde de squash 2016 est l'édition 2016 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 27 octobre au 6 novembre au Caire (Égypte). C'est la quatrième fois que la capitale égyptienne accueille ce championnat. Six joueurs égyptiens se sont qualifiés pour les quarts de finale, puis trois pour les demi-finales, traduisant la domination du pays sur le squash mondial.

Seul le champion en titre, Grégory Gaultier, parvient à contrer jusqu'au stade des demi-finales la course au titre du pays hôte, mais doit déclarer forfait victime d'une blessure à la cheville. Ce forfait permet à Ramy Ashour de disputer la finale, et assure l'Égypte d'un titre mondial à domicile qui la fuit lors des trois précédentes éditions. Karim Abdel Gawad, vainqueur du  mondial Mohamed El Shorbagy en demi-finale, remporte le titre mondial par abandon de son adversaire alors qu'il menait deux jeux à un. C'est la première fois qu'un joueur est contraint à l'abandon durant la finale des championnats du monde.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis selon le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2015-2016 de la PSA
 Championnat du monde de squash féminin 2016

Lien externe 
 PSA world tour

2016
Squash masculin
Squash masculin 2016
Monde masculin 2016
Monde masculin
Sport en Égypte en 2016
Sport en novembre 2016